

Крашкув — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Крашкув — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства